Conquista o La Conquista puede hacer referencia a:

Ámbito militar 
 Conquista militar

Lugares 

 La Conquista, municipio de Nicaragua.
 Conquista (Minas Gerais), municipio del estado de Minas Gerais (Brasil).
 Conquista (Córdoba), municipio de la provincia de Córdoba (España).
 Conquista de la Sierra, municipio de la provincia de Cáceres (España).

Música 

 La Conquista, ópera de Lorenzo Ferrero (2005)

Botánica 
 Conquista, una variedad de rosa.